Bailey Peacock-Farrell, futbolista professional d'Irlanda del Nord
 Associació budista per la pau (del seu nom en anglès Buddhist Peace Fellowship), organització pacifista amb seu als Estats Units
 Front Popular de Bielorússia (del seu nom en anglès Belarusian Popular Front), partit polític de Bielorússia
 Front Popular de Bodoland (del seu nom en anglès Bodoland People's Front), partit polític de Bodoland, a Assam (Índia)
 Banco Português de Fomento, banc d'inversió de titularitat estatal de Portugal
 Flota Britànica del Pacífic (del seu nom en anglès British Pacific Fleet), formació de la Royal Navy a l'oceà Pacífic durant la Segona Guerra Mundial
 British Plastics Federation, organisme comercial de la indústria del plàstic del Regne Unit
 Berkeley Packet Filter, tecnologia de gestió de la capa d'enllaç de dades del nucli del sistema operatiu
 Filtre passabanda (del seu nom en anglès Band-Pass Filter), filtre electrònic que deixa passar un determinat rang de freqüències
 Bones pràctiques de fabricació, conjunt de normes per a la qualitat dels processos de la indústria alimentària i la farmacèutica
 Factor potenciador de la bradicinina (del seu nom en anglès Bradykinin-Potentiating Factor), substància que accentua els efectes vasodilatadors de la bradicinina
 Bisfenol F (del seu nom en anglès BisPhenol F), compost orgànic amb dos grups funcionals fenol relacionat amb el bisfenol A